Gilbert de Turberville ist der Name folgender Personen:

* Gilbert de Turberville (Adliger, † vor 1183) († 1166/1183), anglonormannischer Adliger
 Gilbert de Turberville (Adliger, † um 1238) († um 1238), anglonormannischer Adliger
 Gilbert de Turberville (Adliger, † vor 1281) († 1262/1281), anglonormannischer Adliger
 Gilbert de Turberville (Adliger, † vor 1349) († vor 1349), englischer Adliger